Le qualificazioni del singolare femminile dell'Internazionali BNL d'Italia 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Anabel Medina Garrigues (qualificata)
  Jie Zheng (ultimo turno)
  Polona Hercog (ultimo turno)
  Simona Halep (primo turno)
  Alla Kudrjavceva (primo turno)
  Arantxa Parra Santonja (qualificata)
  Angelique Kerber (ultimo turno)
  Akgul Amanmuradova (primo turno)

 Anastasija Rodionova (qualificata)
 Chanelle Scheepers (qualificata)
 Alizé Cornet (primo turno)
 Laura Pous-tio (ultimo turno)
 Varvara Lepchenko (qualificata)
 Tamira Paszek (qualificata)
 Kirsten Flipkens (primo turno)
 Christina McHale (qualificata)

Qualificati 

  Varvara Lepchenko
  Anabel Medina Garrigues
  Arantxa Parra Santonja
  Christina McHale

 Tamira Paszek
 Nuria Llagostera Vives
 Anastasija Rodionova
 Chanelle Scheepers

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Internazionali d'Italia 2011
WTA Tour 2011